

Patronyme
 Anna Elissa Radke (1940- ) est une philologue, philosophe, théologienne et poétesse latine allemande.
 Detlef Radke (1956- ) est un homme politique allemand.
 Lina Radke (1903-1983) est une athlète allemande.
 Ronnie Radke (1983- ) est le nom artistique de Ronald Joseph Radke, un musicien et compositeur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme